Лас Ламас има више значења:

 Лас Ламас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Ламас (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику